2 potoki w Polsce:
 Bojszowski Potok – potok, dopływ Bierawki
 Bojszowski Potok – potok, dopływ Kłodnicy

Przypisy